Урша́к  () — топоним:

 Уршак (Миякинский район) — деревня в Миякинском районе Башкортостана, относится к Уршакбашкарамалинскому сельсовету.
 Уршак (Уфимский район) — посёлок в Уфимском районе Башкортостана, относится к Булгаковскому сельсовету.
 Уршак (река) — река в Башкортостане, левый приток Белой.

См. также 
 Посёлок станции Уршак — населённый пункт в Кировском районе Уфы.
 Уршакский сельсовет — муниципальное образование в Аургазинском районе Башкортостана.